Roussel (godshuis), een Brugs godshuizencomplex
Roussel (auto), een voormalig Frans automerk (1908-1914)

 Albert Roussel, een Frans componist
 Athina Onassis de Miranda, geboren als Athina Roussel, kleindochter en erfgenaam van Aristoteles Onassis
 Adolphe Roussel, een figuur uit de Belgische Revolutie
 Cédric Roussel, een Belgisch voetballer
 Gaston Roussel (1877-1947), een Frans arts en ondernemer
 Jean-Claude Roussel (1922-1972), een Frans ondernemer
 Ker-Xavier Roussel, een Frans kunstschilder
 Raymond Roussel, een Frans schrijver